Renato Carosone (1920-2001), pianiste et chanteur de variété italien
 Paolo Carosone (1941- ), peintre, sculpteur, graveur et illustrateur italien